Cantonul Lure-Nord este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Adelans-et-le-Val-de-Bithaine || align="right" | 291 (1)|| align="right" | 70200 || align="right" | 70004
|-
| Amblans-et-Velotte || align="right" | 389 || align="right" | 70200 || align="right" | 70014
|-
| Bouhans-lès-Lure || align="right" | 310 || align="right" | 70200 || align="right" | 70081
|-
| La Côte || align="right" | 523 || align="right" | 70200 || align="right" | 70178
|-
| Franchevelle || align="right" | 419 || align="right" | 70200 || align="right" | 70250
|-
| Froideterre || align="right" | 341 || align="right" | 70200 || align="right" | 70259
|-
| Genevreuille || align="right" | 174 || align="right" | 70240 || align="right" | 70262
|-
| Lure || align="right" | 4 951 (1)|| align="right" | 70200 || align="right" | 70310
|-
| Malbouhans || align="right" | 379 || align="right" | 70200 || align="right" | 70328
|-
| La Neuvelle-lès-Lure || align="right" | 335 || align="right" | 70200 || align="right" | 70385
|-
| Pomoy || align="right" | 193 || align="right" | 70240 || align="right" | 70416
|-
| Quers || align="right" | 353 || align="right" | 70200 || align="right" | 70432
|-
| Saint-Germain || align="right" | 1 316 || align="right" | 70200 || align="right" | 70464
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône